Naamá hace referencia a varios artículos:

 Naamá (Génesis) hija de Lamec, hermana de Tubalcaín, descendiente de Caín. Algunas tradiciones judaicas la citan como la esposa de Noé.
 Naamá, descendiente de Set y citada como mujer de Noé.
 Naamá, hija de Enoc, el abuelo de Noé, en el midrash medieval Libro de Jaser.
 Naamá, esposa de Cam, hijo de Noé, a quien el teólogo del siglo XVII John Gill creyó que pudiese haberse confundido con la mujer de Noé.

Demonio 
 Naamá, demonio femenino en algunas tradiciones cabalísticas o del folclore hebreo.

Referencias